15-й міжзональний турнір з шахів  — один з етапів шахових змагань на першість світу, що проходив у Манілі від 29 червня до 14 липня 1990 року.

 Салов і Тіпсах вибули після 7-го туру.
 Дві найкращі партії турніру відзначені призами — 2250 і 750 швейцарських франків.

Таблиця

Література 
 Шахматы в СССР, «Физкультура и спорт», № 10, 1990. С. 2—11.

Посилання 
 Партії на сайті pgnmentor.com 
 Результати турніру на olimpbase.org 

Міжзональні турніри
1990 у шахах